Apremont pode ser:
 Apremont (Ain)
 Apremont (Ardenas)
 Apremont (Oise)
 Apremont (Haute-Saône)
 Apremont (Savoie)
 Apremont (Vendeia)

Desambiguação